Mina alla Bussola dal vivo — первый концертный альбом итальянской певицы Мины, выпущенный в 1968 году.

Запись была сделана 14 апреля 1968 года в ночном клубе «La Bussola» на Тоскане, на вечеринке в честь десятилетия карьеры Мины. Она стала первым итальянским исполнителем, выпустившим концертный альбом.

Список композиций

Чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 

Концертные альбомы Мины
Концертные альбомы 1968 года
Альбомы PDU